Příjmení Ludvík je odvozeno od křestního jména Ludvík. Nosí jej více osobností:

 Bedřich Ludvík (* 1953) – český televizní scenárista, režisér a písničkář
 David Ludvík (* 1981) – český hokejista
 Emil Ludvík (1917–2007) – český hudební skladatel a dirigent
 Emil Ludvík (fotbalista) – český fotbalista
 František Ludvík (1843–1910) – česko-americký herec žijící v Chicagu, manžel Bohuslavy Ludvíkové
 Jiří Ludvík (* 1974) – český fotbalista
 Josef Myslimír Ludvík (1796–1856) – český historik Náchodska, římskokatolický kněz
 Miloslav Ludvík (* 1963) – politik ČSSD, ředitel nemocnice Motol, bývalý ministr zdravotnictví ČR

 ženská varianta s přechýlením

 Bohuslava Ludvíková (1855–1932) – česko-americká herečka žijící v Chicagu, manželka Františka Ludvíka

Česká příjmení